

События 
 Смерть Пипина Короткого. Он разделил владения между сыновьями Карлом и Карломаном. Карл получил Австразию, Нейстрию и Зап. Аквитанию, Карломан — бассейн Роны и верхние течения Луары, Сены, Мааса и Рейна.
 Начало правления Карла Великого, короля франков.
 768—814 — Король франков, император Франкского государства Карл Великий (742, 2.4-814, 28.1). Сын Пипина Короткого и Берты (Бертрады), дочери Хериберта из Лиона.

Скончались 
 Фруэла I, астурийский король
 24 сентября — Пипин III Короткий, франкский король, основатель династии Каролингов (род. в 714).

См. также